Oborischte (bulgarisch Оборище) steht für:

 Oborischte (Region), Region im Balkangebirge, Bulgarien
 Oborischte (Versammlung), Versammlung, die in der gleichnamigen Region tagte und den Aprilaufstand beschloss
 Oborischte (Warna), Dorf in der Oblast Warna, Bulgarien
 Oborischte (Passardschik), Dorf in der Oblast Passardschik, Bulgarien
 Oborischte (Sofia), Bezirk der Hauptstadt Sofia, Bulgarien
 Oborischte (Park), Park in der Hauptstadt Sofia, Bulgarien